Klostermann je příjmení německého původu (doslova „řeholník“), mezi jehož nositele patří:
 Hendrik Kloosterman (1900–1968) – nizozemský matematik
 Josef Klostermann (Rankl Sepp, 1819–1888) – šumavský dřevař a legendární silák
 Karel Klostermann (1848–1923) – český spisovatel německé národnosti
 Lukas Klostermann (* 1996) – německý fotbalista

Podobné názvy 
 149728 Klostermann – planetka
 Klostermann – polotmavý ležák strakonického pivovaru
 Klostermannova rozhledna – rozhledna na Javorníce